Czerkiesy peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Czerkiesy, un village de la voïvodie de Łódź
 Czerkiesy, un village de la voïvodie de Podlachie